Релига () — польская фамилия. Известные носители:

 Релига, Збигнев (1938—2009) — польский кардиохирург.
 Релига, Ян (род. 1945) — польский политик.